

Codici 
 CLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Comilla (Bangladesh)

Altro 
 CLA – acido linoleico coniugato (Conjugated Linoleic Acid), un isomero dell'acido linoleico, un acido grasso polinsaturo appartenente alla famiglia degli omega 6.
 Clean, Lubricate, and Adjust (in inglese: pulizia, lubrificazione, e messa a punto; in particolare nei forum di apparecchiature fotografiche)